Esta é a lista de comunidades quilombolas em todo o Brasil, incluindo comunidades quilombolas e comunidades remanescentes de quilombos (CRQ, como também conhecidas) certificadas pela Fundação Cultural Palmares e também comunidades quilombolas não tituladas ou em processo de titulação pela Fundação. Existe outra lista no Wikipedia contendo apenas Lista de territórios quilombolas titulados.

Quilombos
Listas de organizações do Brasil‎
!Mais Teoria da História na Wiki (Negres)